Bois-d’Amont – gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Jura
 Bois-d’Amont – gmina w Szwajcarii, w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Zobacz też:
 Amont
 Bois